Фукуираптор () — род плотоядных динозавров из семейства Neovenatoridae, живших во времена раннемеловой эпохи ( назад) на территории современной Японии.
Часть слова «раптор» в названии животного говорит о том, что когда ему придумывали название, его считали одним из манирапторов с большим когтем на втором пальце задней конечности. Однако потом было установлено, что это коготь передней конечности. Животное было классифицировано повторно и занесено в кладу примитивных аллозавроид.

Описание 
Большие когти на передних конечностях являются отличительной чертой, именно из-за них произошла ошибка в идентификации. Челюстные кости с зубами тоже напоминают челюсти манирапторов, поэтому они тоже были причиной первоначально возникшему недоразумению. Фукуираптор, видимо, состоял в родстве и с синраптором из Китая, и с аллозавроидами, найденными в Австралии.

В культуре 
Фукуираптор был показан в одной из серий мультсериала «Король динозавров», где выглядит достаточно точно.

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2000 году
Фоссилии из меловых отложений Японии